Termenul „SI” se poate referi la:

 Siegen-Wittgenstein, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Siena, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Sistemul internațional de unități (în franceză: Système international d'unités), sistem de unități de măsură
 Skalica, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Slovenia, codul ISO 3166-1, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări

ŠI poate fi:
 Šid, număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc

Si poate fi:
 Si, notă muzicală din solfegiu
 Siliciu, simbolul chimic al elementului chimic

si poate fi:
 .si, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Slovenia
 Limba singaleză, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „SI” la acronymfinder.com